Лома дел Вијенто има више значења:

 Лома дел Вијенто (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома дел Вијенто, Бенигно Загада (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома дел Вијенто (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Вијенто (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Вијенто (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику